Temes ist:

der ungarische Name eines Flusses in Rumänien und Serbien, siehe Temesch
der Name eines ungarischen historischen Komitates, siehe Komitat Temes
der Name eines ehemaligen Fluss-Kanonenboots der k.u.k. Kriegsmarine, siehe SMS Temes

Temes ist der Familienname folgender Personen:

 Bernadett Temes (* 1986), ungarische Handballspielerin
 Judit Temes (1930–2013), ungarische Schwimmerin